AccorHotels Arena (ursprungligen Palais Omnisports de Paris-Bercy (1984–2014), även kallad Bercy Arena (2014–2015)) är en inomhusarena i Paris i Frankrike. Arenan används främst för sportevenemang och konserter. Publikkapaciteten är på mellan 7000 och 23000 åskådare beroende på vilken typ av evenemang som arrangeras.

Evenemang 
 VM i friidrott inomhus 1985 och 1997.
 EM i friidrott inomhus 2011
 Euroleague Final Four 1991 och 1996
 Judo Grand Slam
 Herr-VM i handboll 2001 och 2017.
 Dam-VM i handboll 2007
VM i Judo 2011
 Dam-EM i handboll 2018
 Trophée Eric Bompard
 Paris Masters
 VM i ishockey 2017

Externa länkar 

  

Sportanläggningar i Frankrike
Sport i Paris
Byggnader i Paris
Sportanläggningar invigda 1984
Quartier de Bercy